Cristina Federica Victoria Antonia de la Santisima Trinidad de Borbón y Grecia (Madrid, 13 juni 1965) is de jongste dochter van Juan Carlos I van Spanje en koningin Sofia. Cristina is, na de kinderen van haar broer koning Felipe VI en haar zus Elena en haar kinderen, zesde in de lijn van de Spaanse troonopvolging.

Biografie 
Infante Cristina studeerde politicologie aan de Madrileense Complutense Universiteit. Aan de universiteit van New York behaalde ze een titel op het gebied van internationale betrekkingen. Op de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel (Zuid-Korea) nam ze deel aan het zeilen, ook droeg ze de vlag tijdens de openingsceremonie.

Verder houdt Cristina zich onder meer bezig met liefdadigheid. De titel hertogin van Palma de Mallorca, die ze een dag voor haar huwelijk in 1997 kreeg, werd haar op 11 juni 2015 door haar broer, koning Felipe VI ontnomen, hangende een onderzoek naar haar eventuele betrokkenheid in de corruptieaffaire Nóos.

In 2016 stond prinses Cristina samen met haar man Iñaki Urdangarín en vijftien andere personen terecht wegens belastingontduiking. Tegen Urdungarín werd 19,5 jaar gevangenisstraf geëist. In de zaak tegen prinses Cristina eiste het OM vrijspraak. Zij zou niet betrokken zijn bij de fraude. Op 17 februari 2017 werd de prinses door de rechter in Palma de Mallorca vrijgesproken van betrokkenheid bij belastingfraude. Urdangarín kreeg een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden, in beroep verlaagd naar vijf jaar en tien maanden. Prinses Cristina moest 265.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Haar man zit zijn straf uit in de gevangenis van Brieva bij Ávila.

Huwelijk en gezin 
Cristina trouwde op 4 oktober 1997 in Barcelona met de Spaanse handbalinternational Iñaki Urdangarín. 

Het paar heeft vier kinderen:
 Juan Valentin (geb. 29 september 1999) 
 Pablo Nicolas (geb. 6 december 2000)
 Miguel (geb. 30 april 2002) 
 Irene (geb. 5 juni 2005)

Op 24 januari 2022 maakten Christina en Undangarín bekend na bijna 25 jaar huwelijk te zullen gaan scheiden.

Huis Bourbon (Spanje)
Spaans zeiler
Spaans olympisch deelnemer